Paola Andrea Arias Gómez es climatóloga y profesora de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia (Colombia). Su investigación incluye diferentes aspectos del cambio climático y modelamiento hidroclimático en Colombia y América Latina. Arias es la primera mujer colombiana en ser seleccionada como autora de un informe del IPCC,   participando como autora principal del Grupo de Trabajo I del Sexto Informe de Evaluación del IPCC.

Carrera profesional 
Arias tiene una licenciatura en ingeniería civil y una maestría en recursos hídricos de la Universidad Nacional de Colombia. En 2008, obtuvo una segunda maestría en ciencias de la tierra y la atmósfera del Instituto de Tecnología de Georgia, con una tesis titulada "Cambios en la nubosidad de las tierras tropicales durante las últimas décadas y su vínculo con el cambio climático global". En 2011, Arias obtuvo un doctorado en ciencias geológicas de la Universidad de Texas bajo la dirección de Rong Fu, con una disertación titulada "Variabilidad climática en las regiones monzónicas americana y amazónica durante las últimas décadas". Se incorporó al departamento de geofísica de la Universidad de Chile como investigadora postdoctoral del Centro de Excelencia para la Investigación en Clima y Resiliencia, donde continuó su trabajo sobre los sistemas monzónicos del continente americano.

Arias es profesora de la Universidad de Antioquia y dirige la Escuela de Medio Ambiente de la universidad, donde también está asociada al Grupo de Investigación en Ingeniería y Gestión Ambiental. Participó en el evento independiente TED "TEDxBogotaMujeres", donde habló sobre la crisis climática.

Membresías 

 Grupo de Trabajo I del IPCC, donde contribuyó al capítulo sobre cambios en el ciclo del agua del Sexto Informe de Evaluación del IPCC.
 Panel de hidroclimatología GEWEX (GHP),  un grupo que trabaja para comprender los aspectos físicos, sociales y económicos de las variaciones del hidroclima. 

 Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (WCRP), específicamente el grupo "WCRP Lighthouse Activity: My Climate Risk",  que se enfoca en evaluar la información sobre el cambio climático y su entrega efectiva a escala local. 
 Programa Hidrológico Intergubernamental - Grupo de trabajo del PHI-LAC sobre la hidrogeomorfología de la cuenca Andino - Amazónica (Programa Hidrológico Intergubernamental - Grupo de trabajo PHI-LAC sobre la hidrogeomorfología de la cuenca andino-amazónica), que tiene como objetivo investigar el agua- desastres relacionados y cambios hidrológicos, para apoyar a las comunidades de la región.

Publicaciones seleccionadas

Revistas científicas 

 Rong Fu, Lei Yin, Wenhong Li, Paola A. Arias, Robert E. Dickinson, Lei Huang, Sudip Chakraborty, Katia Fernandes, Brant Liebmann, Rosie Fisher, Ranga B. Myneni. 2013. Proceedings of the National Academy of Sciences; 2013: 110(45): 18110-18115. DOI: 10.1073/pnas.1302584110
 Germán Poveda, Oscar J. Mesa, Luis F. Salazar, Paola A. Arias, Hernán A. Moreno, Sara C. Vieira, Paula A. Agudelo, Vladimir G. Toro, J. Felipe Álvarez. 2005. The diurnal cycle of precipitation in the tropical Andes of Colombia. Monthly Weather Review; 133(1), 228-240. DOI: 10.1175/MWR-2853.1
 Germán Poveda, Jaime I. Vélez, Oscar J. Mesa, Adriana Cuartas, Janet Barco, Ricardo I. Mantilla, John F. Mejía, Carlos D. Hoyos, Jorge M. Ramírez, Lina I. Ceballos, Manuel D. Zuluaga, Paola A. Arias, Blanca A Botero, María I Montoya, Juan D. Giraldo, Diana I Quevedo. 2007. Linking long-term water balances and statistical scaling to estimate river flows along the drainage network of Colombia. Journal of Hydrologic Engineering; 12(1): 4-13. DOI: 10.1061/(asce)1084-0699(2007)12:1(4)
 Paola A. Arias, J. Alejandro Martínez, Sara C. Vieira. 2015. Moisture sources to the 2010–2012 anomalous wet season in northern South America. Climate Dynamics; 45: 2861–2884. DOI: 10.1007/s00382-015-2511-7

Informes 

 Douville, H., K. Raghavan, J. Renwick, R. P. Allan, P. A. Arias, M. Barlow, R. Cerezo-Mota, A. Cherchi, T. Y. Gan, J. Gergis, D. Jiang, A. Khan, W. Pokam Mba, D. Rosenfeld, J. Tierney, O. Zolina. 2021. Water Cycle Changes. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press.
 Arias, P. A., N. Bellouin, E. Coppola, R. G. Jones, G. Krinner, J. Marotzke, V. Naik, M. D. Palmer, G-K. Plattner, J. Rogelj, M. Rojas, J. Sillmann, T. Storelvmo, P. W. Thorne, B. Trewin, K. Achuta Rao, B. Adhikary, R. P. Allan, K. Armour, G. Bala, R. Barimalala, S. Berger, J. G. Canadell, C. Cassou, A. Cherchi, W. Collins, W. D. Collins, S. L. Connors, S. Corti, F. Cruz, F. J. Dentener, C. Dereczynski, A. Di Luca, A. Diongue Niang, F. J. Doblas-Reyes, A. Dosio, H. Douville, F. Engelbrecht, V. Eyring, E. Fischer, P. Forster, B. Fox-Kemper, J. S. Fuglestvedt, J. C. Fyfe, N. P. Gillett, L. Goldfarb, I. Gorodetskaya, J. M. Gutiérrez, R. Hamdi, E. Hawkins, H. T. Hewitt, P. Hope, A. S. Islam, C. Jones, D. S. Kaufman, R. E. Kopp, Y. Kosaka, J. Kossin, S. Krakovska, J-Y. Lee, J. Li, T. Mauritsen, T. K. Maycock, M. Meinshausen, S-K. Min, P. M. S. Monteiro, T. Ngo-Duc, F. Otto, I. Pinto, A. Pirani, K. Raghavan, R. Ranasinghe, A. C. Ruane, L. Ruiz, J-B. Sallée, B. H. Samset, S. Sathyendranath, S. I. Seneviratne, A. A. Sörensson, S. Szopa, I. Takayabu, A-M. Treguier, B. van den Hurk, R. Vautard, K. von Schuckmann, S. Zaehle, X. Zhang, K. Zickfeld. 2021. Technical Summary. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press

Referencias

Enlaces externos 
 TEDxBogotaMujeres - Pensar desde nosotros para generar un cambio | Paola Arias
 

Climatólogas
Científicos de Colombia
Ingenieras
Alumnado de la Universidad Nacional de Colombia
Profesores de la Universidad de Antioquia
Científicas de Colombia